Макінохара (Сідзуока)
 Плато Макінохара